Deck13 Interactive GmbH — немецкая компания, разработчик и издатель компьютерных игр, располагающаяся в Франфурте-на-Майне. Компания была основана в июле 2001 года командой из Artex Software, студии, которая в основном занималась разработкой видеоигр для RISC OS, таких как . Первоначально носившая название TriggerLab, компания была переименована в Deck13 в 2002 году после выпуска своей первой игры — Stealth Combat. Deck13 наиболее известна разработкой RPG-экшенов Lords of the Fallen и The Surge. Deck13 также управляет дочерней студией Deck13 Hamburg, расположенной в Гамбурге.

История 
До основания Deck13 сотрудники будущей компании активно занимались разработкой игр под лейблом Artex Software, которая занималась разработкой игр для операционной системы RISC. В 2001 году Ян Клозе () и Флориан Штадльбауэр (Florian Stadlbauer) из Artex основали TriggerLab. Компания разработала Stealth Combat в 2002 году, после чего была переименована в Deck13. Название «Deck13» произошло от «DM-Deck16», игровой карты Unreal Tournament (1999).

В 2005 году вышла юмористическая приключенческая игра , которая была римейком игры 1997 года Ankh: The Tales of Mystery от Artex Software. Поскольку продукт продавался очень хорошо и получил несколько наград (особенно в Германии), сиквел  был выпущен почти ровно через год, повторно используя элементы предыдущей игры. В августе 2007 года была выпущена приключенческая игра , которая была похожа на серию Ankh с точки зрения графики и геймплея, но действие происходило в Англии и колониальной Индии. Третья часть серии Ankh, , была выпущена в Германии 19 ноября 2007 года. Одна из их последних игр, ролевая игра под названием Venetica, была выпущена в сентябре 2009 года и стала первой RPG, разработанной компанией. После этого Deck13 Interactive работала над Blood Knights, комическим hack and slash для Microsoft Windows, Xbox 360 и PlayStation 3, который был выпущен в 2013 году.

В 2015 году Deck13 в сотрудничестве с CI Games выпустила игру Lords of the Fallen. В то время как продолжение было объявлено издателем, Deck13 не был назван разработчиком. Вместо этого было объявлено, что студия будет работать с Focus Home Interactive над предстоящим The Surge.

В сентябре 2016 года управляющий директор Флориан Штадльбауэр объявил, что покинул компанию и его пост управляющего директора занял Матиас Райхерт (). По состоянию на июль 2018 года в компании работали 70 человек.

В июне 2020 года Focus Home Interactive приобрела компанию за 7,1 миллиона евро.

Разработанные игры

Deck13

Deck13 Hamburg

Отменённые игры 
 The Mystery of the Seven Symbols
 Jade Rousseau: Die Geheimen Evangelien — Episode 2: Die Bruderschaft
 Jade Rousseau: Die Geheimen Evangelien — Episode 3: Das geheime Dossier
 Jade Rousseau: Die Geheimen Evangelien — Episode 4: Der Weg in die Finsternis
 Jade Rousseau: Die Geheimen Evangelien — Episode 5: Die Geister der Vergangenheit
 Jade Rousseau: Die Geheimen Evangelien — Episode 6: Der Zorn Gottes

Изданные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Deck13 Interactive на сайте MobyGames

Производители компьютерных игр Германии
Издатели компьютерных игр